Basile est un nom propre, et plus rarement un nom commun, qui peut désigner :

Prénom et nom de famille 
Basile est un prénom issu du grec ancien Basileus (Βασιλεύς), qui signifie roi.

Basilè est le nom d'une divinité représentant la royauté antique d'Athènes : La palestre de Tauréas dont il est question dans le Charmide de Platon, est située en face de l'un de ses temples.

Basile est aussi un prénom issu du Kilega, basile. Il désigne une partie de la communauté Lega (Balega), un peuple bantou de l'Afrique Centrale.

Variantes linguistiques 
 Français : forme masculine Basile et forme féminine (rare) Basilie.
 Allemand : Basilius.
 Anglais : Basil, Vasily.
 Arabe : Bazil.
 Bulgare : Васил (Vasil).
 Espéranto : Bazilo.
 Grec ancien :  (Basíleios).
 Grec moderne :  (Vasílios),  (Vasílis).
 Hongrois : Vászoly.
 Italien, tahitien : Basilio.
 Latin : Basilius.
 Polonais : Bazyl.
 Portugais : Basílio.
 Roumain : Vasile.
 Russe : Василий (Vassili, Vasily).
 Slovaque : Vasil.
 Tchèque : Vasilij.

Nom de famille 
 Vassiliou (Chypre, Grèce).
 Vassilof, Vasiliev, Vasilev (Russie).
 Vassilev (Bulgarie).
 Basile (Italie).

Popularité du nom 
La popularité du prénom Basile est due à Basile de Césarée, dit « le Grand », premier organisateur d'une assistance publique aux malades et aux personnes âgées : c'est lui qui, en Grèce, tient le rôle du père Noël.

Saints et bienheureux chrétiens 
Voir

Ecclésiastiques 
 Basile l'Archimandrite, de Constantinople au  : Clavis Patrum Græcorum 5774-5775.
 , Clavis Patrum Græcorum 6655-6675.
 Basile d'Émèse.
 Basile  Skamandrènos, patriarche de Constantinople.

Empereurs byzantins 
 Basiliscus, dit « Basile le Bienvenu » († 476).
 Basile  (°811 - †886) dit « le Macédonien ».
 Basile II (°958 - †1025) dit le « Bulgaroctone ».

Grand-princes de Moscou et tsar de Russie 
 Vassili 
 Vassili II
 Vassili III
 Vassili IV Chouiski

Autres personnalités portant ce prénom

sous la forme « Basile » 
 Basile Apokapès, général byzantin du  ;
 Basile (1028-1111), médecin bulgare ;
 Basile Besler (1581-1629), botaniste et médecin allemand ;
 Basil Bernstein (1924-2000), sociologue ;
 Basile Boli (1967-), footballeur français ;
 Basil Rathbone (1892-1967), acteur britannique ;
Basil Woon (1893-1974), écrivain, journaliste et dramaturge américain et britannique.

sous la forme « Vassili », « Vasili », « Vasily » ou « Vassily » 
 Vassili Iaroslavitch, prince de la province de Vladimir.
 Vassili Alexeiev, sportif.
 Vassily Smyslov, champion d'échecs russe.
 Vassili Tchouïkov, militaire d'Union soviétique.
 Vassili Grossman, écrivain russe.
 Vassili Axionov, écrivain américano-russe.
 Vassily Kandinsky, peintre français d'origine russe.
 Vassili Poïarkov, explorateur russe.
 Vassili Ponikarov, peintre soviétique et ukrainien.
 Vassili Sourikov, peintre russe.
 Vassili Grossman, journaliste russe.
 Vassili Zaïtsev, héros de la guerre germano-russe.
 Vasili Tsibliyevné, cosmonaute russe.
 Vasily Ivanchuk, joueur d'échecs ukrainien.
 Vassili Trediakovski, écrivain franco-russe.

sous la forme « Vassilis » 
 Vassilis Krommidas, athlète grec.
 Vassilis Papazachos, séismologiste grec.
 Vasílis Lákis, footballeur grec.
 Vassílis Tsitsánis, chanteur grec.
 Vassilis Vassilikos, écrivain et diplomate russe
 Vassilis Leventis, homme politique grec.
 Vassilis Hatzipanagis, footballeur grec.

Personnalités portant ce patronyme comme nom de famille 

 André Basile (1969-), joueur et entraîneur de football.
 Ernesto Basile (1857-1932), architecte palermitain.
 Georges Vassiliou (1931-), président de la république de Chypre.
 Giambattista Basile (15?-1632), écrivain napolitain.
 Gianluca Basile (1975-), joueur italien de basket-ball. 
 Jason Basile (1978-), joueur de hockey sur glace américain.
 Luciano Basile (1959-), entraîneur de hockey sur glace.
 Nadine Basile (1931-2017), actrice française.
 Nicolás Basile (1987-), joueur argentin de rugby à XV.
 Pierre Basile (11?-12?), chevalier limousin qui blessa mortellement Richard Cœur de Lion.
 Sam Basil (1969-2022), homme politique papou-néo-guinéen.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Basil Hallward, le peintre dans Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
 Basile, Basilio le barbier dans le ballet Don Quichotte.
 Basile, le maître de musique dans Le Barbier de Séville, pièce de Beaumarchais. Il est l'objet d'une célèbre réplique récurrente qui discrédita un temps le prénom : « Basile, allez vous coucher ! ».
 Basilio, le maître de musique dans l'opéra Les Noces de Figaro de Mozart, inspiré de la pièce de Beaumarchais.
 Basil, détective privé, long-métrage d'animation des studios Disney (1986).
 Basil, album studio éponyme du film ci-dessus, de Douchka, ambassadrice de Disney en France (1986).
 Basil, film réalisé par Radha Bharadwaj (1998).
 Basile, disciple de Léonard, dans la bande dessinée de De Groot et Turk.
 Basile le renard, personnage du long-métrage d'animation des studios Disney, Mélodie du Sud (1946).
 Bazil, personnage principal du film Micmacs à tire-larigot (2009) de Jean-Pierre Jeunet.

Objet de menuiserie 
 Pente ou inclinaison du fer d'un rabot ou d'une varlope. On la nomme aussi coupe.

Toponyme 
 Basile, une ville, des paroisses de l'Acadie et d'Evangeline, en Louisiane, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Ordre de Saint Basile, ordres des moines catholiques de rite byzantin.
 Basileus

Sources et références 

Homonymie de prénom